Dræn har flere betydninger:

Dræning, dvs. afledning af overskydende vand i et terræn (se også drængrøft, drænrør)
Dræn (operation) operativt indgreb i kroppen, også her for at fjerne væske
Dræn (person) (dansk militært slang) nedsættende, om en i tjenesten ugidelig person